Carijona (Karihona é uma lingua Caribe, ou provavelmente duas línguas faladas hoje na Colômbia por umas 6 pessoas ou até poucas mais da etnia de mesmo nome (cujo total é de 290 pessoas) em La Pedrera e em Miraflores.

Derbyshire (1999) listou duas variantes, Hianacoto-Umaua e Carijona próprio como línguas separadas.

Notas

Ligações externas
Carijona em Native Languages
Carijona em Ethnologue
Carijona em Omniglot.com

Carijona
Carijona
Carijona